Лот — персонаж Старого Заповіту.
 Лот — економічний термін.
 Лот — німецька і російська міра ваги, яка застосовувалася до запровадження метричної системи і дорівнювала 1 /32 фунта (12,8 грама).
 Лот — прилад для вимірювання глибини водойм.
 Лот — у хемометриці — кількість матеріалу, яка вважається однією сукупністю для відбору зразків.

Топонім 

 Лот — річка у Франції.
 Лот — департамент у Франції.

Прізвище 
Лот () — німецьке прізвище.
 Йоган Ульріх Лот (1590—1662) — німецький художник, батько художників Йогана Карла Лота та Франца Лота.
 Йоган Карл Лот або Карлотто (1632—1698) — німецький художник доби бароко.
 Франц Лот — німецький художник доби бароко, брат Йогана Карла Лота.

Див. також 
 LOT — флагманська авіакомпанія Польщі
 Лотт

Джерела